Mines або gnomine — відеогра-головоломка, реалізація гри «Мінер». Мета гри — знайти усі заховані в океані міни, використовуючи лише свій мозок і трохи удачі.

Гра починається з сітки закритих клітинок. Клацнувши на неї можна побачити порожній океан або ж міну. Якщо Ви знайшли міну, то все підривається і гра закінчена. Якщо ж відкрити порожню клітинку, то Ви вижили і можете ще пробувати. Ви матимете трохи допомоги у вигляді чисел, що вказуватимуть Вам скільки мін є навколо. Як знайдете декілька пустих клітинок, то зможете вичислити де розміщуються міни (і позначити їх правою кнопкою).  Ви виграєте гру лише після того, як вкажете усі заміновані та порожні клітинки.

Mines входить до пакунку Gnome Games.

Див. також 

 Gnome Games

Посилання 

 Mines  — офіційна сторінка гри.

Gnome Games
Вільні відеоігри
Відеоігри з українською локалізацією